

Anno 
 1811 – (MDCCCXI in numeri romani) è un anno del XIX secolo 
 1811 a.C.

Matematica 
 1811 – numero naturale

Astronomia 
 1811 Bruwer – asteroide della fascia principale del sistema solare